Agathemeros (altgriechisch Ἀγαθήμερος) ist der Name folgender Personen:

 Agathemeros (Koroplast), griechischer Koroplast 
 Agathemeros (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider 
 Agathemeros (Geograph), griechischer Geograph